

Geografia 
Tolú – comune della Colombia nel dipartimento di Sucre
Tolú Viejo – comune della Colombia nel dipartimento di Sucre

Persone 
Giovanni Tolu – criminale italiano
Salvatore Tolu – arcivescovo cattolico italiano